Popular – singel australijskiego zespołu The Veronicas
 Popular – singel szwedzkiego piosenkarza Erica Saade
 Popular (Asy z klasy) – amerykański serial komediowy
 Ford Popular – samochód osobowy